Lawn ist Familienname von

 Joanna Lawn (* 1973), neuseeländische Sportlerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lawn (Pennsylvania)
 Lawn (Texas)
 Lawn (West Virginia)

in Kanada:
 Lawn (Neufundland und Labrador)

Lawn bezeichnet:
 Lawn (Band), niederländische Band

Siehe auch:
 Lawn Lake
 Fair Lawn
 Oak Lawn
 Shadow Lawn
 The Lawn
 Maple Lawn
 Lawn Hill